Декаполис (от  — 10 и  — город) — название группы из 10 городов, создаваемых в разное время в разных странах (краях):
 Декаполис — название группы городов в Эльзасе;
 Декаполис — название группы городов на Ближнем Востоке.